Dix-Huit-Mars ou XVIII-Mars ou 18-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

18 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places de pays ou de régions francophones contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette date.

Graphies en français 

Les principaux événements commémorés au travers de ces odonymes sont :

En République du Congo,

 Le  : Assassinat du président Marien Ngouabi à Brazzaville.

En France, 
 à Toulouse : événement et date non connus
 à Paris, le  : Soulèvement marquant le début de la seconde « Commune de Paris »

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 18 de Marzo » ou « Dieciocho de Marzo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 18 de Marzo », à , dans l'État de Puebla, .

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
18